Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den MercedesCup 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 in Stuttgart qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 10. bis 11. Juni 2017 stattfanden.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 175 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Stuttgart